Castellote kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castellote (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Castellote (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar